Le Championnat du monde de rallye tout-terrain 2021 est la  édition du championnat du monde des rallyes tout-terrain organisée par la Fédération internationale de motocyclisme. Il comporte 5 manches au calendrier.

Calendrier et règlement

Manches du championnat

Réglementation 
Le calendrier comprend cinq épreuves : trois sont labellisées FIM Rally (Kazakhstan, Maroc, Abu Dhabi), et deux sont labellisées FIM Marathon Rally (Silk Way et Sertões). Ces deux épreuves ont un coefficient de points de 1,5, avec un score arrondi.

Il existe trois catégories :
 RallyGP : elle se destine aux pilotes expérimentés, qui doivent détenir une licence spécifique. Les motards peuvent disputer des spéciales allant jusqu'à 600 km. 
 Rally2 : la catégorie s'adresse aux pilotes amateurs. Les motards ne peuvent faire de spéciales de plus de 300 km, et leurs motos sont limitées à 130km/h de vitesse de pointe. La catégorie est séparée en trois groupes :
 Groupe 1 : les motos de rallye
 Groupe 2 : les motos d'enduro
 Groupe 3 : les quads 
  : avec une réglementation sportive similaire à la catégorie Rally2

Deux titres mondiaux sont décernés dans la catégorie "RallyGP" : pour les pilotes et les marques, ainsi que deux coupes (féminines et junior) et un trophée (vétérans). Les quatre meilleurs résultats seront retenus, dont au moins un rallye marathon.

La catégorie Rally2 décerne trois coupes, par groupe (motos de rallye, motos d'enduro, et quads), et un trophée "aventure", pour les concurrents sans assistance (réservé au motos de rallye et quads). La catégorie SSV offre décerne une coupe pour les pilotes et copilotes.

Participants

Pilotes

Résultats

Rally Kazakhstan

Silk Way Rally

Rally dos Sertões

Rallye du Maroc

Abu Dhabi Desert Challenge

Classement

Attribution des points

Rallye

Marathon

Classement général du championnat du monde

Classement général de la coupe du monde Moto Rally

Classement général de la coupe du monde quads

Notes et références 

2021
rallye tout-terrain
rallye tout-terrain